Fries-Hollands (rund), een Nederlands rundveeras
 Volvo FH, een vrachtwagenmodel van het bedrijf Volvo
 FH Hafnarfjörður, een IJslandse voetbalclub
 Familiaire hypercholesterolemie, een genetische aandoening